Nico Haasbroek, journalist
Jan Haasbroek, journalist
Polder Haasbroek, waterschap in Zoeterwoude